En veterinærtekniker eller dyretekniker er en tekniker, som har gennemført en af de følgende erhvervsuddannelser (EUD) inden for det veterinære område:
 Veterinærsygehjælper – (dyresygehjælper)
 Veterinærsygeplejerske – (dyresygeplejerske)
Derudover kan betegnelserne veterinærtekniker og dyretekniker også bruges om faglærte dyrepassere, dyreplejere, dyreassistenter og dyremedhjælpere eller om ufaglærte veterinærmedarbejdere (dyremedarbejdere) på dyrehospitaler og dyreklinikker.

Andre betegnelser, der bruges synonymt med veterinærtekniker og dyretekniker er veterinærassistent og veterinærmedhjælper.

Stillingsbetegnelser inden for sundhed